Antonio Santelmo – patriota italiano 
 Santelmo (mitologia) – demoni della mitologia filippina 
 Santelmo (gruppo musicale) – gruppo musicale spagnolo